Colo Colo o Colo-Colo puede referirse a:
 Colo Colo, monstruo de la mitología mapuche.
 Colo Colo, sabio mapuche.
Club Social y Deportivo Colo-Colo, institución chilena dedicada principalmente al fútbol profesional. Nombre dado en honor del anterior.
Club Social y Deportivo Colo-Colo (femenino), rama femenina del club de fútbol chileno.
Club Social y Deportivo Colo-Colo (baloncesto), rama de baloncesto.
 Radio Colo Colo, estación de radio FM, AM y on line en Santiago, Chile.
 Colo Colo, el primer barco de guerra chileno en visitar Rapa Nui (Isla de Pascua).
 Colo Colo, lancha torpedera de la Marina de Chile durante la Guerra del Pacífico que se constituyó en el primer buque de guerra extranjero en navegar en el Titicaca y el primer buque de guerra chileno que surca las aguas más altas del mundo.
 Colo Colo, barco minador perteneciente a la flotilla compuesta además por los minadores Leucotón, Elicura y Orompello.
 Colo Colo, remolcador de la Armada de Chile construido en los astilleros Bow McLachland & Co. de Cowes, Escocia, de acuerdo a contrato de 14 de marzo de 1929 que se incorporó al servicio el 26 de noviembre de 1931.
 Colo Colo, remolcador de la Armada de Chile clase Smith 1.104 D adquirido a la Sociedad Naviera Ultragas Ltda e incorporado al servicio el 31 de agosto de 1992 de acuerdo a Resolución C.J.A. Res. 4520/B-693 de 14 de agosto de 1992. Dado de baja del servicio el 10 de enero de 1999.
 Colo Colo de Futebol e Regatas, un club de fútbol brasileño que tomó su nombre en homenaje al club chileno.
 Colo Colo Zaragoza, un club de fútbol sala español.
 Tumbas de Colo Colo, sitio arqueológico preincaico atribuido al reino Lupaca (uno de los reinos aimaras).

 Colocolo (desambiguación)